Bolus (medicijn), de toediening van een geneesmiddel, bijvoorbeeld middels een injectie of, vooral gebruikt bij dieren, een strooppil of -brok
 Zeeuwse bolus, een Zeeuws broodje met stroop en kaneel
 Boles, ook wel bolus genoemd, een joods soort gebak dat in Nederland wordt verkocht
 Bolus (grondsoort), een fijne, vettige kleiaarde
 Een drol wordt soms ook bolus genoemd, naar de gelijkenis in vorm